Водяное () — посёлок в Никольском районе Донецкой области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 84 человека. Почтовый индекс — 87042. Телефонный код — 6246. Код КОАТУУ — 1421781602.

Местный совет 
87042, Донецкая обл., Никольский р-н, с-ще. Зоря, ул. Октябрьская, б. 5, 2-55-25

Ссылки 
 Водяное на сайте Верховной рады Украины 
 Административно-территориальное устройство Донецкой области 

Населённые пункты Никольского района (Донецкая область)